Izolatka:
 izolatorium, w opiece zdrowotnej – pomieszczenie przeznaczone dla osoby chorej zakaźnie lub podejrzanej o chorobę zakaźną
 w więziennictwie – jednoosobowa cela

Przypisy 

Więziennictwo